Rutha ist 

 Rutha (Sulza), der Name eines Ortsteils von Sulza in Thüringen

Rutha ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Rutha (1905–1980), deutscher Politiker (KPD/SED), Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime und Gewerkschafter
 Heinz Rutha (1897–1937), sudetendeutscher Architekt und Politiker